Ohlenschläger ist der Familienname folgender Personen:

 Ingrid Ohlenschläger (1926–1999), deutsche Schauspielerin, Kabarettistin, Sängerin und Hörspielsprecherin
 Sonja Ohlenschläger (1961–2020), deutsche Kunst- und Kulturhistorikerin

Siehe auch:
 Ohlenschlager